Сучьяпа:

 Сучьяпа — город в Мексике, штат Чьяпас.
 Сучьяпа — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас.